Deep Silver — британский издатель компьютерных игр и принадлежащий немецкой массмедиа компании Koch Media, основанный в 2002 году. Занимается разработкой и издательством компьютерных игр. В апреле 2008 года было открыто её североамериканское отделение. Начиная с 2003 года компания выпустила более двух сотен игр. В конце 2013 года Deep Silver поглотила Fishlabs. В феврале 2018 Koch Media и Deep Silver были куплены владельцем THQ Nordic — Embracer Group.

Дочерние студии 
  Deep Silver Volition в Шампейне, Иллинойс (США), основана в 1996 году, приобретена в 2013 году.
  Deep Silver Fishlabs в Гамбурге (Германия), основана в 2004 году, приобретена в 2013 году.
  Deep Silver Dambuster Studios в Ноттингеме (Великобритания), основана в 2014 году.
  Free Radical Design в Ноттингеме (Великобритания), основана в 2021 году.
  Flying Wild Hog в Варшаве (Польша), основана в 2009 году.
  Warhorse Studios в Праге (Чехия), основана в 2011 году.
  Milestone S.r.l. в Милане (Италия), основана в 1994 году.

Изданные игры

Примечания

Ссылки 

Производители компьютерных игр Германии
Издатели компьютерных игр
Компании, основанные в 1994 году
Koch Media